Понтс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 30,77 км². Население — 2744 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 132 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Ponts
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды